Centralia peut faire référence à:
 Centralia (gastéropode), un genre de mollusques de la famille des Urocoptidae

Canada 
Centralia, petit village de la municipalité de South Huron, dans le comté de Huron et la province de l'Ontario ;

États-Unis 
Centralia, ville située à cheval sur les comtés de Clinton, Jefferson, Marion et de Washington, dans l'État de l'Illinois ;
Centralia, petit village du comté de Dubuque, dans l'État de l'Iowa ;
Centralia, village du comté de Nemaha, dans l'État du Kansas ;
Centralia, petite ville du comté de Boone, dans l'État du Missouri ;
 Celle-ci fut le théâtre d'un massacre durant la guerre de Sécession ;
Centralia, village dépeuplé du comté de Columbia, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Celui-ci connait depuis 1962, un  qui ne s'éteint pas.
Centralia, ville du comté de Lewis, dans l'État de Washington.
 

Homonymie de localités aux États-Unis